Zeit ("tempo" in lingua tedesca) può indicare:

Editoria 
 Die Zeit – settimanale tedesco
 Zeit Wissen – rivista scientifica tedesca

Musica 
 Zeit – album dei Tangerine Dream del 1972
 Zeit – singolo di Bianca Shomburg del 1997
 Zeit – album dei Rammstein del 2022
 Zeit – singolo dei Rammstein del 2022
 Zeit! – Traccia dell'album Exuvia di Caparezza del 2021

Altro 
 Zeit² – videogioco del 2011
 ZEIT-Stiftung – fondazione non profit tedesca